Pedro Benítez (1901-1974), footballeur paraguayen ;
Pedro Juan Benítez Domínguez (né en 1981), footballeur paraguayen.